The Dictator puede hacer referencia a:

 The Dictator. Película de 1915; 
 The Dictator. Película estadounidense de 1922 dirigida por James Cruze; 
 The Dictator. Película histórica británica de 1935 dirigida por Victor Saville; 
 The great dictator. Película estadounidense de 1940 dirigida por Charles Chaplin; 
 El dictador. Película estadounidense dirigida por Larry Charles estrenada en mayo de 2012; o
 The Dictators.  Banda de rock americana formada en Nueva York en 1973.